Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Bowden – miejscowość w Anglia, w hrabstwie Devon
 Bowden – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
Miasta w USA:
 Bowden – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Randolph